Pedro Muñoz puede referirse a:

Una localidad:
Pedro-Muñoz, alquería en la provincia de Cáceres, España;
Pedro Muñoz, municipio en la provincia de Ciudad Real, España.

o a un personaje histórico o famoso:
Pedro Muñoz, obispo de León desde 1205 hasta 1207;
Pedro Muñoz, platero español del siglo XVI;
Pedro Muñoz de Alvarado, escultor español del siglo XVII;
Pedro Muñoz Seca (1879-1936): dramaturgo español;
Pedro Muñoz Condado (1903-1988), escultor español;
Pedro Muñoz Aburto (n. 1944), abogado y político chileno;
Pedro Muñoz Machín (n. 1958), ciclista español;
Pedro Muñoz de la Torre (n. 1966), futbolista y entrenador mexicano;
Pedro Muñoz Fonseca (n. 1968), abogado, empresario y político costarricense; 
Pedro Muñoz Zúñiga (n. 1986), futbolista chileno;
Pedro Muñoz Leiva (n. 1987), activista y político chileno, Convencional Constituyente de Chile;